Ефа́нов (Ефа́нова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Ефанов, Аркадий Петрович (1953—2018) — офицер-подводник, Герой Российской Федерации.
 Ефанов, Василий Прокофьевич (1900—1978) — русский художник, Народный художник СССР, действительный член АХ СССР, лауреат пяти Сталинских премий.
 
 Ефанов, Леонид Александрович (род. 1949) — крымский писатель.
 Ефанов, Михаил Карпович (1910—1962) — красноармеец, Герой Советского Союза.

См. также